66939 Франсіні (66939 Franscini) — астероїд головного поясу, відкритий 28 листопада 1999 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,235.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (66901-67000)

Посилання 

 
 http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/NumberedMPs 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1999
Головний пояс астероїдів